Indonesië
 Sungai Lala (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Sungai Lala (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau